Рајт има више значења:
 Рајт (Аустрија)
 Округ Рајт (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Рајт (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Рајт (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Рајт (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Рајт (Канзас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Канзас
 Рајт (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Рајт (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота

Особе 
 Алмрот Рајт, британски бактериолог
 Орвил Рајт, амерички пилот и конструктор авиона
 Робин Рајт, америчка глумица и редитељка

 Џо Рајт
 Џозеф Рајт
 Бони Рајт
 Едгар Рајт
 Зак Рајт
 Лиз Рајт
 Ричард Рајт
 Тереза Рајт
 Френк Лојд Рајт

Партнерски градови